

Biografia 
Nato all'Aquila nel 1958, si laureò in scienze politiche internazionli all'Università di Urbino nel 1982. Entrò in carriera diplomatica nel 1986, assumendo l'incarico di segretario di legazione l'anno seguente, con primi incarichi a Roma e Quito. Diventato nel 1989 primo segretario di legazione, rimase dapprima a Quito, venendo poi trasferito a Helsinki. Nel 1996 diventò consigliere di legazione, svolgendo ruoli a Roma, prima di essere trasferito a Washington nel 2001. Nello stesso anno conseguì inoltre la seconda laurea in filosofia, nuovamente presso l'Università di Urbino. Nel 2002 assunse la carica di consigliere di ambasciata e nel 2005 fu trasferito a Barcellona con l'incarico di console generale che mantenne fino al 2009. Rientrato a Roma, dove svolse incarichi presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fu nominato nel 2010 ministro plenipotenziario. Nel 2013 fu quindi nominato ambasciatore d'Italia in Marocco, con incarico anche per la Mauritania dal 2014, rientrando infine a Roma nel 2017. Nel 2019 andò fuori ruolo per prestare servizio come consigliere diplomatico presso il Ministero della giustizia. Rientrato presso il Ministero degli esteri nel 2021, nel 2022 è stato nominato ambasciatore d'Italia in Kenya, con incarico anche per le Seychelles.

Note

Collegamenti esterni 
 

Ambasciatori d'Italia in Marocco